Les îles Paximadia () sont deux îles inhabitées situées à environ  de la côte sud de la Crète, dans la Mer de Libye à l'est de la Mer Méditerranée.

Origine du nom 
Le nom Paximadia aurait été attribué par les Crétois en raison de la ressemblance avec le biscuit appelé « paximádi ».

Mythologie 
Dans la mythologie crétoise les îles Paximadia seraient les lieux de naissance d'Apollon et d'Artémis.

Littérature 
Les îles Paximadia tiennent un rôle important dans la nouvelle Der kretische Gast de l'allemand Klaus Modick.

Notes et références 

Île en Crète (périphérie)